Mojica ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Mojica, eine Funktionärin der Vereinten Nationen aus El Salvador
 Francisco Mojica (* 1963), spanischer Mikrobiologe
 Gualberto Mojica (* 1984), bolivianischer Fußballspieler 
 Johan Mojica (* 1992), kolumbianischer Fußballspieler
 José Mojica (1896–1970), mexikanischer Sänger und Schauspieler
 José Adolfo Mojica Morales (1936–2012), salvadorianischer Geistlicher, Bischof von Sonsonate
 Melissa Mojica (* 1983), puerto-ricanische Judoka
 Nico Santana Mojica (* 2002), deutscher Basketballspieler